Ю́рий Ивано́в:
 
 Иванов, Юрий Анатольевич (род. 1962) — российский учёный-зооинженер.
 Иванов, Юрий Ануфриевич (1956—1989) — советский преступник.
 Иванов, Юрий Валентинович (1940—2019) — художник-график, автор книжных иллюстраций.
 Иванов, Юрий Валерьевич (1972—?) — советский и российский футболист.
 Иванов, Юрий Васильевич (1920—1990) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал ВМФ СССР.
 Иванов, Юрий Иванович (род. 1944) — председатель Винницкой облгосадминистрации и областного совета.
 Иванов, Юрий Игоревич (род. 1960) — советский и российский футболист.
 Иванов, Юрий Константинович (род. 1948) — советский футболист и российский спортивный журналист.
 Иванов, Юрий Михайлович (род. 1952) — спортсмен (прыжки на лыжах с трамплина), тренер.
 
 Иванов, Юрий Павлович (род. 1944) — российский политический деятель, депутат Государственной думы.
 Иванов, Юрий Петрович (род. 1960) — советский футболист.
 Иванов, Юрий Сергеевич (1930—1978) — советский историк, публицист, автор книги «Осторожно, сионизм!» (1969), сотрудник Международного отдела ЦК КПСС.
 Иванов, Юрий Филиппович (род. 1933) — советский и российский скульптор. См. также 
 Юрий Иванов (судно связи)